Канделария () — встречающиеся в испаноговорящих странах названия географических объектов, а также фамилии и женские имена. Часто встречается в религиозных названиях, в честь явления Девы Марии в Канделарии на Канарских островах.

Топонимы 
:
 Канделария (департамент)(es) — департамент в провинции Мисьонес.
 Канделария (Мисьонес)(es) — муниципалитет в одноимённом департаменте.
 Канделария (Сан-Луис)(es) — муниципалитет в департаменте Аякучо, провинция Сан-Луис.
 Канделария-Суд(es) — поселение в департаменте Тотораль, провинция Кордоба.
 Ла-Канделария (департамент) — департамент в провинции Сальта.
 Ла-Канделария (Сальта)(es) — административный центр одноимённого департамента.

:
 Канделария (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Нова-Канделария — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Церковь Канделария — церковь в Рио-де-Жанейро.

:
 Канделария (Трухильо)(es) — муниципалитет в штате Трухильо.

:
 Канделария (Лемпира)(es) — муниципалитет в департаменте Лемпира.

:
 Канделария (Канарские острова) — муниципалитет в провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, автономная область Канарские острова.

:
 Канделария (Атлантико)(es) — муниципалитет в регионе Карибе, департамент Атлантико.
 Канделария (Валье-дель-Каука)(es) — муниципалитет в регионе Андина, департамент Валье-дель-Каука.

:
 Канделария (Куба)(es) — муниципалитет в провинции Артемиса.

:
 Канделария (муниципалитет) — муниципалитет в штате Кампече.
 Канделария (Кампече) — административный центр одноимённого муниципалитета.
 Канделария (Метапа) — населённый пункт в муниципалитете Метапа, штат Чьяпас.
 Канделария (Окосинго) — населённый пункт в муниципалитете Окосинго, штат Чьяпас.
 Канделария-Лошича (муниципалитет)(es) — муниципалитет в штате Оахака.

:
 Канделария (Мадалена) — фрегезия в муниципалитете Мадалена, регион Азорские острова.
 Канделария (Понта-Делгада) — фрегезия в муниципалитете Понта-Делгада, регион Азорские острова.

:
 Канделария (Кускатлан)(es) — муниципалитет в департаменте Кускатлан.
 Канделария-де-ла-Фронтера(es) — муниципалитет в департаменте Санта-Ана.

:
 Канделария (Кесон)(en) — муниципалитет в провинции Кесон.

Персоналии 
 Канделария Перес(es) — чилийская военная, участвовавшая в войне против Перуанско-боливийской конфедерации (1836—1839).
 Мигель Лерма Канделария(es) — мексиканский политик.

Прочее 
 Мария Канделария — фильм мексиканского режиссёра Эмилио Фернандеса 1943 года.
 Культура Канделария — доколумбовая культура, найденная в Аргентине, в провинции Сальта.